Марія, герцогиня Глостерська та Единбурзька (25 квітня 1776, Букінгемський палац — 30 квітня 1857, Глостер-хауз[en], Лондон, Великий Лондон) — членкиня британської королівської сім'ї.
 Софія Матильда Глостерська (англ. Sophia Matilda of Gloucester), (нар. 29 травня 1773 — пом. 29 листопада 1844) — британська принцеса.
 Аліса (герцогиня Глостерська), Принцеса Аліса, герцогиня Глостерська (англ. Princess Alice, Duchess of Gloucester, в дівоцтві Монтегю-Дуглас-Скотт (англ. Montagu Douglas Scott); 25 грудня 1901, Вестмінстер, Лондон — 29 жовтня 2004, Кенсінгтонський палац, Лондон) — дружина, а потім вдова Генрі, герцога Глостерського.
 Річард Віндзор, герцог Глостерський (англ. Prince Richard, Duke of Gloucester (Richard Alexander Walter George); нар. 26 серпня 1944) — член британської королівської сім'ї.